Salmensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Salmensaari (ö i Södra Österbotten, Järviseutu),  (1 ha)
 Salmensaari (ö i Satakunta), Norra Satakunta,  (17 ha)
 Salmensaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand),  (0 ha)
 Salmensaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (2 ha)
 Salmensaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,88, long 28,61),  (1 ha)
 Salmensaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,90, long 28,98),  (0 ha)
 Salmensaari (ö i Lappland, Norra Lappland),  (1 ha)
 Salmensaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Salmensaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Salmensaari (ö i Mellersta Finland, Luhango),  (12 ha)
 Salmensaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (12 ha)
 Salmensaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari),  (2 ha)
 Salmensaari (ö i Södra Österbotten, Kuusiokunnat),  (1 ha)
 Salmensaari (ö i Södra Karelen, Imatra),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar